Унгаро ():
 Малатеста Унгаро (1327—1372) — итальянский кондотьер.
 Унгаро, Эмануэль (1933—2019) — французский модельер.

См. также 
 Унгар
 Унгер